Warnocks dilemma, vijf verklaringen voor het ontbreken van reacties op een internetbericht
 Warnock (lettertype), een lettertype van Adobe, vernoemd naar John Warnock
 Geoffrey Warnock (1923), Brits filosoof
 John Warnock (1940), mede-oprichter van Adobe
 Mary Warnock (1924), Brits filosoof
 Raphael Warnock (1969), Amerikaans politicus en pastor
 Stephen Warnock (1981), Brits voetballer